Jimmie Ericsson (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il évolue actuellement avec le Skellefteå AIK dans le championnat de Suède de hockey sur glace. Il est le frère de Jonathan Ericsson.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Skellefteå AIK, il découvre la Division 1 avec le Södertälje SK en 1999. En 2002, il débute dans l'Allsvenskan avec le Skellefteå AIK. En 2005, le Leksands IF lui donne l'occasion de se faire valoir dans l'Elitserien. Un an plus tard, il revient au Skellefteå AIK qui évolue dans l'élite nationale. Il est nommé capitaine de l'équipe en 2011. L'équipe remporte le Trophée Le Mat 2013.

Carrière internationale 
Avec son frère Jonathan, Ericsson a été sélectionné pour jouer le championnat du monde de hockey sur glace 2010 avec la Suède et a remporté une médaille de bronze. Il a été également sélectionné pour le championnat du monde de hockey sur glace 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999 || Södertälje SK || Division 1 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || HC Vita Hästen || Division 1 || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HC Vita Hästen || Division 1 || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HC Vita Hästen || Division 1 || 31|| 13|| 24|| 37|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Skellefteå AIK || Allsvenskan || 39|| 6|| 11|| 17|| 65|| 10|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2003-2004 || Skellefteå AIK || Allsvenskan || 42|| 9|| 16|| 25|| 126|| 10|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2004-2005 || Skellefteå AIK || Allsvenskan || 45|| 14|| 23|| 37|| 93|| 9|| 4|| 5|| 9|| 18
|-
| 2005-2006 || Leksands IF || Elitserien || 40|| 3|| 6|| 9|| 64|| 10|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2006-2007 || Skellefteå AIK || Elitserien || 53|| 6|| 11|| 17|| 72|| 10|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 2007-2008 || Skellefteå AIK || Elitserien || 44|| 4|| 11|| 15|| 69|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009 || Skellefteå AIK || Elitserien || 46|| 7|| 12|| 19|| 38|| 11|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || Skellefteå AIK || Elitserien || 46|| 17|| 14|| 31|| 24|| 12|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 53|| 13|| 20|| 33|| 34|| 18|| 6|| 5|| 11|| 20
|-
| 2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 45|| 10|| 21|| 31|| 40|| 19|| 7|| 9|| 16|| 38
|-
| 2012-2013 || Skellefteå AIK || Elitserien || 45|| 8|| 27|| 35|| 22|| 13|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 48|| 13|| 16|| 29|| 68|| 14|| 12|| 2|| 14|| 12
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 56|| 13|| 10|| 23|| 40|| 22|| 3|| 4|| 7|| 16
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 37 || 8 || 15 || 23 || 59 || 15 || 3 || 7 || 10 || 20
|-
| 2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL || 42 || 10 || 11 || 21 || 47 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || SK Lejon || Division 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || -|| -
|-
| 2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL || 17 ||1 || 4 ||	5 || 14 || 16 || 4 || 3 || 7 || 30
|-
| 2018-2019 || Skellefteå AIK || SHL || 42 || 8 || 11 || 19 || 28 || - || - || - ||-|| -

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| 6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 0|| 2|| 12|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| -1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1 || 3 || 4 || 10 || -3|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en février 1980
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Leksands IF
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HC Vita Hästen
Champion de la Coupe Gagarine
Gagnant du Guldpucken